Тридцать шесть драматических ситуаций () — книга французского театроведа Жоржа Польти (1895), посвящённая доказательству того, что все драматические произведения основываются на какой-либо из тридцати шести сюжетных коллизий. Современные исследователи характеризуют труд Польти как «протоструктуралистский», указывая на его уверенность в том, что разработанная им типология объективно существует в действительности, — важность идей Польти видится не в самой его классификации, а в принципиальном подходе, согласно которому основу вдохновения составляют логика и культурные образцы, а теоретическое осмысление этой основы полезно для искусства: «сама идея ограниченности тезауруса возможных действий и событий драматического героя заслуживает серьёзного внимания».

Отправной точкой для концепции Польти послужило утверждение Иоганна Вольфганга Гёте (в «Разговорах с Эккерманом») о том, что столько же стандартных драматических сюжетов выделил в своё время выдающийся итальянский драматург Карло Гоцци (этот список не обнаружен) и что Фридрих Шиллер пытался опровергнуть Гоцци и найти большее количество различных сюжетных типов, но не смог выдумать даже тридцати шести. Кроме того, как отмечает Польти, об ограниченном количестве возможных драматических сюжетов вскользь писал Жерар де Нерваль. Польти, по его словам, «открыл заново» тридцать шесть сюжетов Гоцци. При этом он обращался к драматургии античности (а также Древней Индии и Древнего Китая), Средневековья, Возрождения, французским, итальянским и германским романтикам, а также к драматической продукции новейшего времени и, в виде исключения, к некоторым текстам иных жанров (роман, эпос), в общей сложности имея в виду материал около 1200 произведений; среди наиболее часто используемых им авторов — Еврипид, Софокл и Эсхил, Шекспир и Корнель, Вольтер, Метастазио, Альфьери, Гюго, Золя.

Каждый из тридцати шести сюжетов Польти разделяет на несколько разновидностей, указывает необходимый минимальный набор действующих лиц и отношений между ними и приводит примеры, полностью или отчасти соответствующие данному типу. По мнению Польти, в основе тридцати шести сюжетов лежит типология человеческих взаимоотношений и переживаний.

В России известности концепции Польти способствовало её изложение Анатолием Луначарским — впрочем, отмечавшим, что ему произведённая Польти «расшифровка кажется слишком приблизительной и слишком обобщённой»:

36 сюжетов 
Ж. Польти предложил 36 сюжетов, к которым сводятся известные пьесы. Многочисленные попытки дополнить этот список только подтвердили верность исходной классификации основных (или бродячих) сюжетов, а именно:

Мольба о заступничестве
 Притеснитель; Проситель; Представитель власти, который должен разрешить конфликт.
 Проситель молит представителя власти о защите от притеснителя. Проситель может быть представлен в двух лицах - Жертва и Заступник. Пример:Есфирь, которая попросила персидского царя заступиться за еврейский народ и защитить его от происков злого царедворца Амана.
Спасение
 Невезучий; Угрожающий; Спаситель.
 Невезучий стал причиной конфликта и Угрожающий собирается ему отомстить. Но Спаситель приходит на помощь Невезучему. Примеры:  Ифигения в Тавриде, Избавление.
Преступление и Месть
 Преступник; Мститель.
 Преступник совершает злодеяние, которое осталось безнаказанным, и Мститель вершит правосудие самостоятельно. Пример: Граф Монте-Кристо.
Кровная месть
 Виновный Родич, Мстящий Родич, память о Жертве, которая является родственником обеим сторонам.
 Родичи вступают в конфликт из-за преступления, совершенного по отношению к Жертве. Пример: Гамлет.
Преследование
 Беглец; кара
 Беглец пытается избегать кары за преступление, которого он не совершал. Примеры: Отверженные, Беглец.
Катастрофа
 Побежденный, Победитель или Посланец
 Побежденный терпит поражение от Победителя или получает послание о таком поражении от Посланца. Пример:  Агамемнон.
Жертва
 Жертва; Хозяин или некое бедствие
 Жертва страдает от обстоятельств или от рук Хозяина. Пример:  Иов.
Бунт
 Тиран; Заговорщик
 Заговорщик пытается свергнуть тирана. Пример: Юлий Цезарь.
 Отважная попытка
 Отважный лидер; предмет; Враг
 Отважный лидер побеждает Врага и забирает у него предмет. Примеры:Ланселот-Грааль, Властелин колец.
Похищение
 Похититель; Похищенный; Опекун
 Похититель увозит Похищенного от Опекуна. Пример: Елена Прекрасная
Загадка
 Загадка; Вопрошающий; Ответчик
 Вопрошающий загадывает загадку Ответчику и предоставляет ему шанс достичь его целей. Примеры: Сфинкс, Эдип.
Обретение
 Проситель и Владелец или Судья и Претенденты
 Проситель вступает в конфликт с Владельцем, который отказывается дать ему предмет спора. Второй вариант: Судья решает кому отдать предмет, о котором спорят несколько Претендентов. Пример: Яблоко раздора
Вражда между близкими
 Злобный Сородич и Ненавидимый или Сородичи, взаимно ненавидящие друг друга.
 Сородичи замышляют друг против друга козни. Или Злобный Сородич старается подсидеть Ненавидимого. Пример: Как вам это понравится
Соперничество между близкими
 Любимый Сородич; Отвергнутый Сородич; предмет спора.
 Предмет спора предпочитает Любимого Сородича Отвергнутому Сородичу. Пример: Грозовой перевал.
Адюльтер, сопровождающийся убийством
 Любовники; Ненавистный Супруг
 Двое Любовников замышляют убить Ненавистного Супруга одного из них. Примеры: Леди Макбет Мценского уезда, Клитемнестра, Эгисф, Двойная страховка.
Безумие
 Безумец; Жертва.
 Безумец сходит с ума и совершает несправедливое действие в отношении Жертвы. Пример: Сияние.
Фатальная неосторожность
Невольное кровосмешение
Невольное убийство близкого
Самопожертвование во имя идеала
Самопожертвование ради близких
Жертвование всем ради страсти
Жертва близким во имя долга
Соперничество неравных
Адюльтер
Запретная любовь
любовник; возлюбленный.
 Любовник и возлюбленная нарушают табу, завязывая романтические отношения. Пример: Зигмунд и его сестра в Валькирии.
Бесчестие любимого существа
Любовь, встречающая препятствия
Любовь к врагу
Честолюбие
Борьба против бога
Безосновательная ревность
Судебная ошибка
Угрызения совести
Вновь найденный
Потеря близких

Примечания

Литература 
 Cécile De Bary. Georges Polti, ou l’anticipation du théâtre potentiel // Poetique: Revue de theorie et d’analyse litteraires, No. 138, 2004, pp. 183—192.

Ссылки 
 Polti, Georges. The thirty-six dramatic situations / Translated into English by Lucile Ray — Franklin (Ohio): James Knapp Reeve, 1924.

Труды по литературоведению
Книги 1895 года